Palazzo Diedo – palazzo di Venezia nel sestiere di Cannaregio
 Palazzo Diedo – palazzo di Venezia nel sestiere di San Polo
 Palazzo Emo Diedo – palazzo di Venezia nel sestiere di Santa Croce